Алекса́ндр Плетнёв:
 Плетнёв, Александр Борисович (1964—2014) — российский театральный режиссёр.
 Плетнёв, Александр Никитич (1933—2012) — советский шахтёр, писатель.
 Плетнёв, Александр Эдуардович (род. 1975) — белорусский педагог.